Pedernales puede referirse a:

México 
 Pedernales, localidad de Sinaloa;

Ecuador 
 Pedernales, cantón de la provincia de Manabí en Ecuador y su cabecera cantonal; 
 Pedernales, es una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Pedernales;

España 
 Villagonzalo Pedernales, municipio en la Provincia de Burgos, Castilla y León, España;
 Pedernales, municipio en la provincia de Vizcaya, País Vasco, España;

República Dominicana 
 Pedernales, municipio de la República Dominicana;
 Pedernales, provincia de la República Dominicana;

Venezuela 
 Pedernales, ciudad de Venezuela;
 Pedernales, municipio de Venezuela.